Хердман— фамилия:

 Хердман, Джон (род. 1964) — английский футбольный тренер.
 Хердман, Джошуа (род. 1987) — английский актёр.
 Хердман, Марк (1932—2015) — британский дипломат и колониальный деятель, губернатор Британских Виргинских островов.
 Хердман, Уильям Эббот (1858—1924) — британский морской биолог и океанограф.